Köll ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Köll (* 1990), österreichisch-schwedischer Skirennläufer
 Andreas Köll (* 1960), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Fritz Köll (1927–2018), deutscher Blasmusiker und Komponist
 Josef Maria Köll (1928–2008), Abt des Stifts Stams von 1985 bis 2003
 Lois Köll (1886–1963), österreichischer Bergsteiger und Sachbuchautor
 Peter Köll (1941–2008), deutscher Chemiker

Siehe auch
 Khöll
 Koll